C53 steht für:
 Chrysler C53, ein PKW-Modell aus den 1950er Jahren
 Gebärmutterhalskrebs, ICD-10-Code der Erkrankung
 HMCS Ontario (C53), ein leichter Kreuzer der britischen Royal Navy
 Caldwell 53, eine Galaxie aus dem Caldwell-Katalog

C53